Amigo, al plurale amigos ("amico/amici" in spagnolo e portoghese) può riferirsi a:

Cinema
Amigo – film del 1980 diretto da Tito Davison
Amigo – film del 2010 diretto da John Sayles
Amigo - Bei Ankunft Tod – film del 2010 diretto da Lars Becker

Musica
Amigo – album del 1976 di Arlo Guthrie
Amigo – album del 1990 dei Grupo Bronco
Amigo – album del 2001 di David Ball
Amigos – album del 1976 dei Santana
Amigos – album del 1989 dei Lindisfarne
Amigos – album del 1996 di Paul Anka
Amigo – album del 1998 dei Quickspace

Persone
Carlos Amigo Vallejo – cardinale e teologo spagnolo
Daniel Amigo – cestista statunitense con cittadinanza argentina naturalizzato messicano
Luis Amigó Ferrer – religioso spagnolo
Pedro Amigo de Sevilha – menestrello galiziano
Vicente Amigo – chitarrista spagnolo

Altro
Amigo Spiele – casa editrice tedesca di giochi di carte e da tavolo
Amigo – cittadina della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America